Бьекович:
 Бьекович, Ненад (род. 1947) — югославский футболист, тренер.
 Бьекович, Ненад (род. 1974) — сербский футболист.